Заражение (инфекция) — процесс инфицирования живых организмов бактериями или вирусами, или грибами, или простейшими. В медицине термин инфекция означает различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организмом человека и животных.
Фильмы
 Заражение (1980) — научно-фантастический фильм ужасов режиссёра Луиджи Коцци.
 Заражение (2007) — российский фильм-триллер режиссёра Родиона Нахапетова.
 Заражение (2011) — фильм-катастрофа Стивена Содерберга.

Другое
 Заражение — серия комиксов DC.